protest - przeciwstawienie się jakiemuś działaniu czy sytuacji, na ogół podejmowane w sferze politycznej
 demonstracja – specyficzna forma protestu ulicznego
 protest w koszykówce – sytuacja, w której drużyna koszykarska nie zgadza się z wynikiem meczu wskutek błędnych decyzji sędziego lub innych wydarzeń podczas meczu
 protest song – piosenka będąca manifestem przeciwko czemuś
 protest wekslowy lub dotyczący czeku
 Protest Zofii Kossak-Szczuckiej przeciwko Holocaustowi